Der Audi e-tron GT (interne Typbezeichnung FW) ist ein batterieelektrischer Oberklasse-Sportwagen der Audi AG. Er gehört zur e-tron-Baureihe. Vorgestellt wurde das Modell am 9. Februar 2021.

Produziert wird das Fahrzeug zusammen mit dem Audi R8 4S in der Sportwagenmanufaktur Böllinger Höfe bei Audi Sport. Das Fahrzeug basiert ebenso wie der Porsche Taycan auf der Plattform J1, etwa 40 % der Teile sind gleich.

Galerie

Technik 
Angetrieben wird der Audi e-tron GT über zwei elektronisch gesteuerte permanenterregte Synchronmaschinen, jeweils eine an der Vorder- und eine an der Hinterachse. Dadurch hat er Allradantrieb. Es gibt einen 405 Liter großen Kofferraum hinten und 85 Liter Stauraum unter der vorderen Haube.

Die leistungsstärkere RS-Variante soll ab Verkaufsstart im Mai 2021 verfügbar sein. Sie unterscheidet sich zur Basis unter anderem durch ein Dach aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, eine Dreikammer-Luftfederung und einer Bremsanlage mit einer Schicht aus Wolframcarbid auf den Grauguss-Bremsscheiben. Gegen Aufpreis sind für beide Versionen auch Bremsscheiben aus Siliciumcarbid-Keramik erhältlich.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2021 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 3.793 e-tron GT neu zugelassen worden. Mit 2.202 Einheiten war 2022 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Elektroautomodell
Limousine